Die 2. divisjon 1963 war die erste Spielzeit der zweithöchsten norwegischen Fußballliga.

Modus 
Teilnehmer waren die acht Absteiger aus der Hovedserien 1961/62, sowie die verbliebenen acht Teams aus der Landsdelsserien.

Die 16 Mannschaften wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. Jedes Team spielte an vierzehn Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Gruppensieger stiegen in die 1. Divisjon auf, während die zwei Letztplatzierten jeder Gruppe in die 3. divisjon abstiegen.

Gruppe A

Gruppe B

Weblinks 
 2. Division rsssf.no

Fußballsaison 1963
1963